Le Tournoi préolympique de basket-ball 2012 permet d'attribuer pour les Jeux olympiques d'été de 2012 les trois dernières places qualificatives pour le tournoi masculin et les cinq dernières places pour le tournoi féminin. Le tournoi masculin s'est tenu au Venezuela et le tournoi féminin en Turquie.

Tournoi préolympique masculin
Ce tournoi se dispute du 2 au  à Caracas. Il permet à trois nouvelles équipes de se qualifier.

Ci-dessous, la liste des équipes qualifiées pour ce Tournoi préolympique.

Compétition



Quarts de finale

Demi-finales 

La Lituanie et la Russie se qualifient pour les Jeux Olympiques.

Match pour la  

Le Nigeria se qualifie pour les Jeux Olympiques. La Lituanie et le Nigeria sont reversés dans le groupe A du tournoi olympique tandis que la Russie rejoint le groupe B.

Tournoi préolympique féminin
Ce tournoi se dispute du  au  à Ankara. Il permet à cinq nouvelles équipes de se qualifier.

Ci-dessous, la liste des équipes qualifiées pour ce Tournoi préolympique.

Compétition

1 tour

Quarts de finale 

Les vainqueurs sont qualifiés pour les Jeux.

Tableau de repêchage 

Le vainqueur de la finale obtient le dernier billet pour les Jeux Olympiques de Londres.

Références

Liens externes 
 Site des JO 2012
 Site du CIO
  Règlement complet

 
Basket-ball
Événement sportif international au Venezuela
Événement sportif à Caracas
Sport au Venezuela en 2012
Événement sportif international en Turquie
Événement sportif à Ankara
Sport en Turquie en 2012
Tournoi
Compétition de basket-ball au Venezuela